Once (альбом) — музыкальный альбом группы Nightwish.
 ONCE (велокоманда) — профессиональная шоссейная велосипедная команда, спонсировавшаяся Испанской национальной организацией слепых.
 ONCE — Испанская национальная организация слепых.

Mini_sd_32